Lugústico puede referirse a:
 el nombre común de la planta Laserpitium siler; o
 el nombre común de la planta Levisticum officinale.